El nombre propio Jeremiah hace referencia a varios artículos:

Personas
Jeremiah Clarke (c. 1674 – 1707 ), compositor y organista inglés del Barroco.
Jeremiah Dixon (1733 – 1779), geógrafo y astrónomo inglés.
Jeremiah Green, baterista estadounidense.
Jeremiah Holmes Wiffen (1792 - 1836), poeta e hispanista cuáquero inglés.
Jeremiah Horrocks, astrónomo inglés.
Jeremiah Massey, jugador de baloncesto profesional de origen estadounidense.
Jeremiah S. Black
Jeremiah D. M. Ford, (1873 - 1958), hispanista estadounidense.

Además
Jeremiah, serie de historietas franco-belga creada por Hermann Huppen en 1979.
Jeremiah, serie británica de televisión (2002-2004).
Las aventuras de Jeremiah Johnson, película estadounidense de 1972 del género de western.